Haugen ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Haugen (1888–1984), US-amerikanischer Skispringer
 Andrea Haugen (1969–2021), deutsche Musikerin und Autorin
 Arne L. Haugen (* 1939), norwegischer Politiker
 Arve Haugen (* 1943), norwegischer Radrennfahrer
 Einar Haugen (1906–1994), US-amerikanischer Sprachwissenschaftler
 Einar Kristian Haugen (1905–1968), norwegischer Politiker
 Frances Haugen (* 1983/84), amerikanische Informatikerin und Whistleblowerin
 Gary Haugen, Gründer und Präsident der Menschenrechtsorganisation International Justice Mission
 Gilbert N. Haugen (1859–1933), US-amerikanischer Politiker
 Greg Haugen (* 1960), US-amerikanischer Boxer
 Gunhild Haugen (* 1972), norwegische Langstreckenläuferin
 Helga Haugen (* 1932), norwegische Politikerin
 Helge Haugen (* 1982), norwegischer Fußballspieler
 Ina Halle Haugen (* 2003), norwegische Leichtathletin
 Ingvald Haugen (1894–1958), norwegischer Politiker
 Kikkan Haugen (* 1960), norwegischer Diplomat
 Kim Haugen (* 1958), norwegischer Schauspieler und Komiker
 Kristine Gjelsten Haugen (* 1992), norwegische Skirennläuferin

 Leif Haugen (1917–2001), norwegischer Skilangläufer
 Leif Kristian Nestvold-Haugen (* 1987), norwegischer Skirennläufer
 Nils P. Haugen (1849–1931), US-amerikanischer Politiker
 Odd Einar Haugen (* 1954), norwegischer Sprachwissenschaftler, Hochschullehrer und Redakteur
 Paal-Helge Haugen (* 1945), norwegischer Schriftsteller, Übersetzer und Dramatiker
 Ragnar Haugen (1911–1964), norwegischer Boxer
 Rannveig Haugen (* 1983), norwegische Handballspielerin
 Sofie Karoline Haugen (* 1995), norwegische Eisschnellläuferin
 Stein Haugen (* 1933), norwegischer Leichtathlet
 Stig Joar Haugen (* 1990), norwegischer Rapper und Sänger, siehe Stig Brenner
 Tone Haugen (* 1964), norwegische Fußballspielerin
 Tore Haugen (* 1931), norwegischer Politiker
 Tormod Haugen (1945–2008), norwegischer Schriftsteller und Übersetzer
 Tomas Thormodsæter Haugen, norwegischer Musiker, bekannt unter dem Pseudonym Samoth
 Villy Haugen (* 1944), norwegischer Eisschnellläufer

Haugen ist der Name mehrerer Orte:
 Haugen (Stad), Dorf in der Kommune Stad in Norwegen
 Haugen (Unterthingau), Ortsteil des Marktes Unterthingau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Haugen (Wisconsin), USA
 Haugen Township, Aitkin County, Minnesota, USA
 Haugen (Hügel), Nunatak in der Heimefrontfjella, Königin-Maud-Land, Antarktika